Driland ist

 der Name eines Museums in Gronau (Westf.), siehe Driland-Museum
 die Bezeichnung für das Dreiländereck Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen/Niederlande